Jan Maria Bernardoni, polski architekt pochodzenia włoskiego
 Paul Bernardoni, francuski piłkarz